Посольство Замбии в России () — дипломатическая миссия Замбии в Москве. Располагается в одном из особняков, принадлежавших купеческой династии обувщиков Баевых по адресу: проспект Мира, дом 52а (52 строение 2). Особняк построен в 1910 году, архитекторы И. С. Кузнецов, В. И Чагин.

Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 030.

Послы Замбии в России 
 2010—2012 — Патрик Найлоби Синьинза.
 2012—2017 — Фредерик Шумба Хапунда.
 2017 — наст. вр. — Шедрек Чингембу Лувита.

Замбия
Здания и сооружения проспекта Мира